Catargiu:
 Ștefan Catargiu (1789, ?  1866), un boier moldovean
 Barbu Catargiu (1807, București  1862, București), un jurnalist și politician român
 Guvernul Barbu Catargiu, un consiliu de miniștri
 Guvernul Barbu Catargiu (București), un consiliu de miniștri
 Lascăr Catargiu (1823, Iași  1899, București), un om politic român
 Guvernul Lascăr Catargiu (2), un consiliu de miniștri
 Guvernul Lascăr Catargiu (3), un consiliu de miniștri
 Guvernul Lascăr Catargiu (4), un consiliu de miniștri
 Guvernul Lascăr Catargiu (1), un consiliu de miniștri
 Nicolae Calimachi-Catargiu (1830, Iași  1882, Paris), un politician și ministru de externe român
 Constantin Catargiu (* 1954, Păltinoasa, Suceava)

 Alexandru Catargiu, ministru de finanțe al României în anul 1862
 Daniel Catargiu, un deputat român (ales în județul Suceava)
 Irimie Catargiu (?  ?), un demnitar comunist

 Toponime
 Lascăr Catargiu (cartier în Craiova), Catargiu
 Râul Catargiu, un curs de apă, afluent al râului Jijioara

Vezi și 
 Catargi
 Catarg
 catarg
 Listă de nume românești - litera C

Nume de familie românești
Familii din Moldova
Împrumuturi lingvistice din greacă